Fort Wayne (Detroit)
Fort Wayne (Indiana)